Гринбелт или дословно Зелёный пояс:

 Гринбелт — город в округе Принс-Джорджес (Мэриленд, США).
 Гринбелт — станция Вашингтонского метро.
 Гринбелт — национальный парк в одноименном городе (Мэриленд, США).

См. также 
 Зелёный пояс